Denumirea de Beala Reka se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Beala Reka, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv;
 Beala Reka, un sat în comuna Rudozem, regiunea Smolean;
 Beala Reka, un sat în comuna Suhindol, regiunea Veliko Tărnovo;
 Beala Reka, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.